Ел Бокерон има више значења:

 Ел Бокерон (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бокерон (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бокерон (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бокерон (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Бокерон (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Бокерон (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Бокерон, Тетеле Чикито (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Бокерон (Бандериља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бокерон (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бокерон (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику